Константин Гришин:
 Гришин, Константин Игоревич (псевдоним Семён Семенченко; род. 1974) — украинский общественный, военный и политический деятель. 
 Гришин, Константин Николаевич (1908—1973) — советский партийный деятель.